! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 175001–175100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 175101–175200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 175201–175300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 175301–175400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 175401–175500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 175501–175600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 175601–175700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 175701–175800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 175801–175900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 175901–176000 [ editare]

Lista planetelor minore (175001-176000)